Gosh peut faire référence à :

Toponyme 

 Gosh, communauté rurale du marz de Tavush, en Arménie ;
 Abou Gosh, village du district de Jérusalem en Israël.

Patronyme 
 Efrat Gosh (1983-), chanteuse israélienne ;
 Salah Gosh (1957-), homme politique soudanais ;

Musique 
 Talulah Gosh était un groupe de rock britannique d'Oxford du mouvement Twee pop créé en 1986.

Expression 
 Gosh ! ou Oh my Gosh, expression familière anglaise de surprise ou d’effroi, euphémisme de Oh my God ! qui signifie « Oh mon Dieu ! ».

Homonymie de patronyme